O Instituto-Geral de Perícias (IGP) é o órgão da segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul que tem como função coordenar e realizar as perícias médico-legal, papiloscópicas e criminalísticas. Tem sua criação na Constituição do RS (artigo 139-A) e organização através da Lei Complementar nº 10.687, de 09 de janeiro de 1997.

Desempenha suas atividades com autonomia administrativa e funcional, de forma desvinculada da Polícia Civil do Estado, como na maioria dos Estados brasileiros. Em 1989 o Rio Grande do Sul, através de sua Constituição, inovou ao adotar a autonomia administrativa e técnica do IGP, que tem servido como exemplo de uma perícia científica de elevado padrão tecnológico.

Como todos profissionais que fazem a gestão do órgão são profissionais do quadro em sua maioria peritos possuem o conhecimento necessário para conduzir um órgão tão complexo devido a sua multidisciplinariedade.

Os peritos realizam atividades que buscam esclarecer a verdade dos fatos em diversos momentos do processo , ou seja, atuam na investigação com a polícia civil, e em qualquer momento do processo respondendo questionamentos da acusação por parte do Ministério Publico, da defesa e do Judiciário .

O processo constante de evolução da perícia gaúcha tem motivado vários estados a reestruturarem seus órgãos periciais desvinculando-os da polícia , trazendo assim mais isonomia a prova técnica .

Com previsão de entrega em 2018, em 2017 iniciou-se a construção do centro de excelência em perícias do RS (novo IGP), um prédio de 7 andares com 12 mil metros quadrados exclusivo para as atividades periciais, com laboratórios de última geracão em um projeto revolucionário integrando diferentes áreas da criminalística, identificação humana e medicina-legal.

Corresponde à Polícia Científica de outros Estados e é subordinado diretamente à Secretaria de Segurança Pública do Estado, trabalhando em estreita cooperação com a Brigada Militar e a Polícia Civil. 

O IGP é formado por cinco departamentos, os quais possuem sedes em diversos municípios do Estado: 
 Departamento Médico-Legal (DML)
 Departamento de Identificação (DI)
 Departamento de Criminalística (DC)
 Departamento de Perícias Laboratoriais (DPL)
 Departamento de Perícias do Interior (DPI)

Seu quadro de servidores efetivos é composto pelas seguintes funções, conforme a Lei nº 14.519/2014:
 Peritos Criminais - nas várias especialidades, são os responsáveis pelo exame dos locais de crime e pelas análises forenses laboratoriais.
 Peritos Médicos-Legistas - responsáveis pelas necrópsias e pelos exames de corpo de delito.
 Papiloscopistas - responsáveis pela identificação humana por impressões digitais e por identificações civil, criminal ou post-mortem.
 Fotógrafos Criminalísticos - responsáveis pelo registro fotográfico em locais de crime e representação facial humana.
 Técnicos em  Perícias - exercem as atividades de apoio em necropsias e em locais de crime.

Ver também 
 Perito criminal
 Medicina legal

Ligações externas
 página oficial

Polícia científica
Segurança no Rio Grande do Sul